

No mundo lusófono 
 Conquista romana da península Ibérica - iniciou-se no contexto da Segunda Guerra Púnica (218-201 a.C.), quando as legiões romanas, sob o comando do cônsul Cneu Cornélio Cipião Calvo, para ali se movimentaram taticamente, a fim de atacar pela retaguarda os domínios de Cartago na região
 Invasões bárbaras da península Ibérica — série de migrações de vários povos distintos, exteriores ao Império Romano, para a Península Ibérica, que viriam a alterar radicalmente a organização da região até então denominada Hispânia sob o Império Romano
 Invasão muçulmana da península Ibérica — também conhecida como "invasão muçulmana", "conquista árabe" ou "expansão muçulmana", refere-se a uma série de deslocamentos militares e populacionais ocorridos a partir de 711, quando tropas islâmicas do Norte de África, sob o comando do general Tárique, cruzaram o estreito de Gibraltar, penetraram na península Ibérica, e venceram Recaredo I, o último rei dos Visigodos da Hispânia, na batalha de Guadalete
 Colonização portuguesa da América
 Ciclo da cana-de-açúcar — um período da história do Brasil Colônia compreendido entre meados do  e meados do XVIII. O açúcar representou a primeira grande riqueza agrícola e industrial do Brasil e, durante muito tempo, foi a base da economia colonial
 Tráfico de escravos para o Brasil
 Ciclo do gado
 Corrida do ouro para as Minas Gerais
 Ciclo da mineração (1709-1789) — período da história do Brasil e de Portugal em que a extração e exportação do ouro e do diamante dominou a dinâmica econômica do Brasil colonial
 Ciclo do café
 Migração nordestina — refere-se a um processo migratório secular de populações oriundas da região nordeste do Brasil para outras partes do país, em especial o centro-sul
 Ciclo da borracha — foi um momento da história econômica e social do Brasil, relacionado com a extração de látex da seringueira e comercialização da borracha

Histórica 
 Migrações dos povos bárbaros — período de migração da Europa 400-800 EC
 Migrações turcas — entre os séculos VI e XI
 Migração dos puritanos da Inglaterra para a Nova Inglaterra — ocorrida no período 1620–1643.
 Comércio atlântico de escravos — migração de africanos para a América de forma forçada
 Grandes migrações dos sérvios — do Império Otomano para os territórios da Monarquia de Habsburgo (1690 e 1737)
 Grande Migração do Canadá — aumento da migração para o Canadá, (aproximadamente 1815–1850)
 Grande Migração (Índia) — resultante da partição da Índia Britânica em 1947
 "Grandes migrações" realizadas por afro-estadunidenses:
 Grande Migração (afro-americana) — original do sul para o norte dos Estados Unidos (1910–1930)
 Segunda Grande Migração (afro-americana) — original do sul para o norte e oeste dos Estados Unidos (1941–1970)
 Nova Grande Migração (afro-americana) — migração inversa do norte, centro-oeste e oeste para o sul dos Estados Unidos (1965-presente)
 Oregon Trail — grande migração de 1843, o primeiro grande grupo de colonos a viajar através do Oregon Trail para o país de Oregon
 Grande jornada, realizada pelos bôeres sul-africanos, para o nordeste da África do Sul, para longe do poder colonial britânico.
 Jornadas para as terras de sede, realizada pelos bôeres sul-africanos, em direção à Angola, para longe do poder colonial britânico.
 Grande migração Oromo
 Grandes Migrações Sérvias
 Expulsão dos acadianos — grande revolta
 Grande emigração — movimento da população emigrante polonesa na primeira metade do

Outros usos 
 Grandes Migrações (documentário) — minissérie documentário televisivo da National Geographic de 2010
 Migração do Serengueti — a migração anual de gnus no Serengueti

Ver também 
 Grande jornada
 Migração em massa

Desambiguação